Красносі́лка — село в Україні, у Старосинявській селищній територіальній громаді Старосинявського району Хмельницької області. Населення становить 108 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Красносілка 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району